Примера B 2016/2017 () — 67-й сезон второй по значимости лиги Чили по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 30 июля 2016 года и закончился 30 апреля 2017 года. В чемпионате приняли участие 15 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Примера B (Чили) 2016/17 на сайте rsssf.com

2016/2017
Чили
Чили
Спорт в Чили в 2016 году
Спорт в Чили в 2017 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017